Leptosacca är ett släkte av svampar. Leptosacca ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptosacca